Stati Uniti d'America
 Big Flats – città della Contea di Chemung, New York
 Big Flats – città della Contea di Adams, Wisconsin